Dialogy karmelitek je titul dvou děl:

 Dialogy karmelitek (divadelní hra) – divadelní hra Georgese Bernanose z r. 1949
 Dialogy karmelitek (opera) – opera Francise Poulenka na vlastní libreto (podle hry Georgese Bernanose) z r. 1957

Předlohou obou děl je novela Gertrudy von le Fort Poslední na popravišti z r 1932.